Гронинген 1946. је први велики међународни шаховски турнир од Другог светског рата. Одржан је у  Холандији у граду Гронинген од 12. августа до 7. септембра 1946 год и био је прекретница у историји шаха. Не само да је то био први велики међународни турнир после Другог светског рата, већ је први пут да је Совјетски Савез послао тим играча на инострано такмичење. Њихови резултати су потврдили признање велике снаге совјетских играча.

Михаил Ботвинник је освојио турнир са пола бода испред бившег светског шампиона света Макс Евеа. Ово је била Ботвиникова прва чиста победа ван Совјетског Савеза и Евеов последњи велики међународни успех. И поред позива на турниру нису учествовали следећи играчи: Самјуел Решевски, Рубен Фајн и Паул Керес. Најстарији такмичар је био Осип Бернштајн са 65 година.

Овај турнир је у једну руку сматран и зонским шаховским турниром.

Таблица турнира

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 91, 532-523. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
 Max Euwe & Hans Kmoch: Groningen 1946. Het Staunton Wereldschaaktoernooi. Groningen, Niemeijer, 1947

Спољашње везе 

 Партије на сајту pgnmentor.com
 Groningen 1946 на сајту chess.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1946.
Шах у Холандији
Спорт у Гронингену